Чайниче () —  община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Чайниче. Относится к субрегиону Фоча региона Источно-Сараево.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 5 449 человек, в том числе в городе — 2 401 человек.

Этнический состав населения общины

Населённые пункты 
В состав общины входит 36 населённых пунктов, в том числе город Чайниче.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.:

Примечания 

Общины Республики Сербской